Costa ou La Costa peuvent désigner :

Patronymes

A 
 Achille Costa (1823?-1898?), entomologiste italien ;
 Adalberto Costa Júnior (1962-), homme politique angolais ;
 Adjany Costa (1989-), biologiste et ministre angolaise ;
 Adrien Costa (1997-), coureur cycliste américain ;
 Afonso Costa (1871-1937), avocat et homme politique portugais ;
 Albert Costa (1975-), joueur de tennis espagnol ;
  ;
 Amândio Felipe da Costa, connu comme Amaro, footballeur international angolais ;
 Anderson Costa (1984-), footballeur brésilien ;
 Andrea Costa (1851-1910), homme politique italien ;
 Antoine Costa (1884-), gymnaste artistique français ;
 Antonella Costa (1980-), actrice argentine ;
 António Costa (1961-), homme politique portugais ;
 Antony Costa (1981-), auteur-compositeur-chanteur et acteur britannique ; 
 Ario Costa (1961-), joueur et dirigeant de basket-ball italien ;
 Armando Costa (1933-1984), réalisateur brésilien ;
 Armando Costa (1983-), joueur de basket-ball angolais ;
 Axel Costa (1994-), coureur cycliste espagnol ;

B-F 
 Beatriz Moreira Costa (1931–2017), « mãe de santo », auteure et artiste brésilienne ;
 Beppe Costa (1941-), écrivain italien ;
 Bianca Costa (1999-), chanteuse brésilienne active en France;
 Bruna Costa Alexandre (1995-), pongiste handisport brésilienne ;
 Bruno Costa (1997-), footballeur portugais ;
 Carlos Costa (1968-), joueur de tennis espagnol ;
 Carole Costa (1991-), footballeuse portugaise ;
 Caroline Costa (1996-), chanteuse française ;
 Catarina Costa (1996-), judokate portugaise ;
 Diego da Silva Costa (1988-), footballeur hispano-brésilien ;
 Don Costa (ou Dominik P. Costa, 1925-1983), compositeur, arrangeur et chef d'orchestre américain ;
 Douglas Costa (1990-), footballeur brésilien jouant à la Juventus;
  (1961-), homme politique argentin ;
 Eduardo Costa (1982-), footballeur brésilien ;
 Élise Costa (1982-), journaliste française, spécialisée dans les affaires judiciaires ;
 Élodie Costa (1981-), chanteuse, comédienne et influenceuse française ;
 Emmanuel Costa (1833-1921), peintre français travaillant à Nice ;
 Ercília Costa (1902-1985), première fadiste potugaise de renommée internationale ; 
 Fábio Costa (1977-), footballeur brésilien ; 
 Fernando Costa (1970-), sculpteur-soudeur français ;

G-K 
  ;
 Gal Costa (1945-2022), chanteuse brésilienne ;
 Giacomino Costa (1905-1977), armateur et entrepreneur italien ;
 Giuseppe Costa (1852-1912), peintre italien ;
 Helena Costa (1978-), entraîneuse portugaise de football ;
 Hugo Costa (1973-), footballeur portugais ;
 Ippolito Costa (1506-1561), peintre italien ;
 Jean Costa (1924-2013), organiste français ;
 Jean-Manuel Costa (19?-), cinéaste français ;
 Jean-Paul Costa (1941-), juriste français ;
 Jefferson Costa (1979-),  auteur brésilien de bandes dessinées ;
 Joachim Costa (1888-1971), sculpteur français ;
 Joaquim Costa (1957-), joueur de basket-ball espagnol ;
 Joaquín Costa (1846-1911), homme politique espagnol ;
 Jordi Costa (1966-), critique espagnol ;
 Jorge Costa (1971-), footballeur portugais ;
 Karine Costa (1977-), chanteuse française ;
 Karl Costa (1832-1907), librettiste autrichien ;

L-P 
 Laia Costa (1985-), actrice espagnole ;
 Llucià Gallissà i Costa (1731-1810), humaniste, bibliothécaire et érudit espagnol ;
 Lorenzo Costa (1460-1535), peintre italien ;
 Louis Costa (1863-1943), homme politique corse ;
 Louis Marie Pantaleon Costa (1806-1864), homme politique sarde ;
 Lúcio Costa (1902-1998), architecte et urbaniste brésilien ;
 Luís Costa (1978-), joueur de basket-ball angolais ;
 Manuel Costa (1921-), cycliste espagnol ;
 Marco António Costa (1963-), homme politique portugais ;
 Mariana Costa (1992-), handballeuse brésilienne ;
 Mario Costa (1904-1995), réalisateur et scénariste italien ;
 Marlenis Costa (1973-), joueuse de volley-ball cubaine ;
 Mary Costa (1930-), actrice américaine ;
 Melani Costa (1989-), nageuse espagnole ;
 Michele Costa (1808-1884), compositeur et chef d'orchestre italien naturalisé britannique ;
 Nikka Costa (ou Domenica Costa, 1972-), chanteuse américaine ;
 Oronzio Gabriele Costa (1787-1867), naturaliste italien ;
 Paloma Costa Oliveira (1991?-), socio-environnementaliste brésilienne ;
  ;
 Paulinus Costa (1936-2015), prélat catholique bangladais ;
 Paulo Costa (1979-), footballeur portugais ;
 Paulo Costa (1964-), arbitre portugais de football ;
 Pedro Costa (1959-), réalisateur, scénariste et directeur de la photographie portugais ;
 Pierantonio Costa (1939-2021), diplomate italien ;
 Piero Costa (1913-1975), réalisateur et scénariste italien ;

R-Z 
 Renata Costa (1988-), joueuse brésilienne de football ;
 Ricardo Costa (1940-2021), réalisateur portugais ;
 Ricardo Costa (1981-), footballeur portugais ;
 Robert Costa (1985-), journaliste américain ;
 Roberto Costa (1954-), footballeur brésilien ;
 Romolo Costa (1897-1965), acteur italien ;
  ;
 Rui Costa (1963-), homme politique brésilien ;
 Rui Costa (1972-), footballeur portugais ;
 Samuel Costa (1992-), coureur du combiné nordique italien ;
 Sebastiano Costa (1682-1737), compagnon d'armes de Théodore de Neuhoff, roi de Corse ;
 Shane Costa (1981-), joueur de baseball américain ;
 Silvio Costa (1956-), homme politique brésilien ;
 Valter Costa (1949-), footballeur portugais ;
 Walter Costa (1973-), joueur de basket-ball angolais ;
 Tiago Costa (1986-), footballeur portugais ;
 Vítor Costa (1994-), footballeur brésilien ;
 Yamandu Costa (1980-), compositeur et guitariste brésilien.

Prénoms 
 Costa-Gavras, réalisateur français d'origine grecque.

Toponymes

Argentine 
 La Costa,  argentin situé dans la province de Buenos Aires ;
 La Costa, localité rurale argentine située dans le département de Santa Rosa, province de Mendoza.

Équateur 
 Costa, région géographique située le long de l'océan Pacifique ;

France 
 Costa, commune française située dans le département de la Haute-Corse et la région Corse ;

Pérou 
 Costa, région géographique située le long de l'océan Pacifique ;

Portugal 
 Costa, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;

Saint-Marin 
 Costa, localité de la commune de Serravalle.

Personnages de fiction 
 Quentin Costa, personnage de fiction de la série télévisée américaine Nip/Tuck ;
 Costa Bordino, personnage de fiction du feuilleton télévisé australien Hartley, cœurs à vif.

Économie 
 Costa Coffee, chaîne de cafés britannique ;
 Costa Croisières, compagnie de croisières italienne.

Autres 
 Costa, racine latine du mot 
 Costa, nervure costale dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Patronyme corse
Patronyme portugais
Patronyme italien